Molekulska formula -{C6H12O3}- se može odnositi na:

 4-Hidroksi-4-metilpentanoinska kiselina
 Paraldehid
 Solketal